Зана — многозначный термин.

 Зана — это место в Алжире, где находятся руины нумидийского города Diana Veteranorum.
 Зана, Лейла (род. 1961) — курдская правозащитница, символ борьбы за независимость Курдистана.
 Зана, Мехди (род. 1940) — турецкий политик курдского происхождения, глава Диярбакыра в 1978-80 годах.
 Зана из Тхина — дикая женщина жившая, согласно очевидцам, в Абхазии, в 19 веке.